Bernard Camille (6 oktober 1975) is een Seychels voetbalscheidsrechter. Hij is in dienst van de FIFA en de CAF sinds 2011.

Interlands 

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2022.

Zie ook 
 Lijst van voetbalscheidsrechters

Referenties 

Seychels voetbalscheidsrechter